|}
 — железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, расположенная в префектуре Тиба и протянувшаяся вдоль побережья Тихого океана от станции  расположенной в городе Тиба до станции  в городе Камогава. С обоих концов линия соединена с линией Утибо.

Виды обслуживания 
По линии ходят поезда типов «Limited Express» and «Rapid» («Commuter Rapid»).
 Экспресс Вакасио
  — (Линия Кэйё) —  — 
 (некоторые поезда останавливаются на каждой станции на участке от станции  до станции 
 Rapid / Commuter Rapid
  — (Линия Йокосука) —  — (Линия Собу (Скорая)) —  — 
  — (Линия Кэйё) —  —  —  (некоторые до станции , или станции  на линии Тоганэ)

Станции

Ссылки 
 Станции линии Сотобо (JR East)